Многозначный термин
 
 Джалаир — союз монгольских племён XII века
 Джалаир — прежнее название села Ястребки в Нижнегорском районе Крыма
 Джалаир — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма
 Джалаир — вариант прежнего названия села Северное Раздольненского района Крыма.
 Джалаир (Узбекистан) — села в Бухарской и Навоийской областях Республики Узбекистан

См. также 
 Джалаир-Чоты — прежнее название села Стрепетово в Нижнегорском районе Крыма
 Джелаир (Джелаир татарский) — прежнее название исчезнувшего села Пархоменко в Первомайском районе Крыма
 Жалайыр — казахский род в составе Старшего жуза.